Nationale Progressieve Partij (Finland), een voormalige Finse politieke partij;
 De gebruikelijke afkorting van het Nieuwe Perspectief op Paulus, een stroming binnen de nieuwtestamentische wetenschap.